Parafulvia är ett släkte av svampar. Parafulvia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parafulvia